Ежен де Блаас (1843—1932) — італійський художник, що писав в стилі академічного класицизму.
 Карл фон Блаас (1815—1894) — австрійський художник, який працював в історичному жанрі пізнього бідермаєра.
 Флоріан Блаас (1828—1906) — австрійський юрист, політик і художник.
 Юліус де Блаас (1845—1923) — австро-італійський художник, педагог, професор.